

Mycologie
 Morchella, en français morille, est un genre de champignons (Fungi en latin) ascomycètes de la famille des Morchellaceae. La famille des Morchellacés offre des spécimens comestibles après cuisson.

Outil 
 Morille, outil.

Toponyme 
 Morille, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.

Patronyme 
 Elio Morille (1927-1988), rameur d'aviron italien.